Szilágyi Sándor (1817–1886) színész
Szilágyi Sándor (1827–1899) történész, az MTA tagja
Szilágyi Sándor (1883–1944) író, újságíró
Szilágyi Sándor (1912–1977) református lelkész, emlékíró
Szilágyi Sándor (1916–1996) huszárhadnagy
Szilágyi Sándor (1922–1970) földműves, szakszervezeti vezető, politikus
Szilágyi Sándor (1937–) rendező
Szilágyi Sándor (1950) labdarúgó-játékvezető
Szilágyi Sándor (1954) fotóművészeti szakíró, kritikus, a Bibó-emlékkönyv egyik szerzője
Szilágyi Sándor (1963) újságíró, szerkesztő
Hasonló nevűek
Szilágyi N. Sándor (1948) erdélyi magyar nyelvész, egyetemi tanár